Administration de l'enregistrement et des domaines peut désigner :
 une administration belge ;
 une administration luxembourgeoise.